O Comando de Fronteira do Amapá e 34º Batalhão de Infantaria de Selva (Cmdo Fron AP / 34º BIS), também conhecido como Batalhão Veiga Cabral, é uma Organização Militar do Exército Brasileiro no Estado do Amapá. É constituído pelo Comando e Estado-Maior, Companhia de Comando e Apoio, Companhias de Fuzileiros de Selva,1º Pelotão Especial de Fronteira, localizado em Tiriós-PA, a Companhia Especial de Fronteira de Clevelândia do Norte e do Destacamento Especial de Fronteira de Vila Brasil ambos localizados, no Oiapoque-AP.

Em 15 de março de 2016 o Cmdo Fron AP / 34º BIS é agraciado com a denominação histórica "BATALHÃO VEIGA CABRAL".

Em 22 de agosto de 2016 o Batalhão Veiga Cabral foi agraciado com o estandarte histórico.

Ver também 
 Exército Brasileiro
 Francisco Xavier da Veiga Cabral

Ligações externas 
http://www.eb.mil.br/quarteis-por-estado

Unidades do Exército Brasileiro